Hammerkast for damer under Sommer-OL 2012 i London blev afviklet mellem den 8. - 10. august 2012 på Det Olympiske Stadion. 36 udøvere stillede til start.

Rekord 

Ny olympiske rekord hammerkast damer:

Resultater

Kvalifikation 

Kval. regler: Kvalifikation ved 73.00m (Q) eller minimum de 12 bedste (q).

Finale

Referencer 

Hammerkast kvinder
Kvindesport under OL